Kensett kan syfta på:

 Kensett, Arkansas
 Kensett, Iowa